Svedjetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svedjetjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Svedjetjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Svedjetjärnen (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Svedjetjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,1 ha)
Svedjetjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,

Se även
Svedtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn